

Населені пункти

Мінська область:
 Садовщина — село, Борисовський район.
 Садовщина — село, Койданавський район.
 Садовщина — колишнє село, Мядзельський район.

Див. також 
 Садове 
 Садова 
 Садови 
 Садок 
 Сади